Mthatha, precedentemente Umtata – città del Sudafrica
1397 Umtata – asteroide della fascia principale